Termenul „Hume” se poate referi la:

 Hume (Illinois), oraș din SUA
 Hume City, teritoriu de adminstrație locală (LGA), Australia
 Lake Hume lac din Australia

 David Hume
 Desmond Hume
 John Hume
 Hamilton Hume